Amphoe Mueang Yasothon (Thai: )  ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Yasothon. Die Provinz Yasothon liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Yasothon liegt inmitten einer kargen Ebene im Isan. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt gut 500 Kilometer.

Benachbarte Landkreise sind (von Norden im Uhrzeigersinn) die Amphoe Sai Mun, Kut Chum, Pa Tio und Kham Khuean Kaeo in der Provinz Yasothon, sowie die Amphoe Phanom Phrai und Selaphum der Provinz Roi Et.

Geschichte 
Die Provinz wurde 1972 durch die Abtrennung von Ubon Ratchathani gebildet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Yasothon ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 190 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Yasothon (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Nai Mueang.

Es gibt fünf Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nam Kham Yai (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Nam Kham Yai.
 Tat Thong (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Tat Thong.
 Samran (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Samran.
 Doet (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Doet.
 Thung Tae (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Thung Tae

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Kho Nuea (Thai: )
 Du Thung (Thai: )
 Khandai Yai (Thai: )
 Sing (Thai: )
 Na Samai (Thai: )
 Khueang Kham (Thai: )
 Nong Hin (Thai: )
 Nong Khu (Thai: )
 Khum Ngoen (Thai: )
 Thung Nang Ok (Thai: )
 Nong Ruea (Thai: )
 Nong Pet (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Amphoe Mueang Yasothon von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Yasothon